Dorset es el nombre (o parte del nombre) de:

En Inglaterra

Dorset, condado del Sudoeste de Inglaterra.
North Dorset, distrito de gobierno local situado en el norte de Dorset.
East Dorset, distrito de gobierno local situado en el este de Dorset.
West Dorset, distrito de gobierno local situado en el oeste de Dorset.
Distrito electoral de North Dorset, ubicado sobre el distrito de gobierno local homónimo y la mayor parte de East Dorset.
Distrito electoral de South Dorset, ubicado básicamente sobre Weymouth y Pórtland y el distrito de Purbeck.
Distrito electoral de West Dorset, ubicado básicamente sobre distrito de gobierno local homónimo.
Distrito electoral de Mid Dorset and North Poole, ubicado sobre el norte de Poole y la zona centro-oriental de Dorset.

Otros

Dorset, localidad en el estado de Vermont (Estados Unidos).
Cultura Dorset, predecesora de la cultura inuit en el ártico norteamericano.